Childebert ist der Name fränkischer Könige aus dem Geschlecht der Merowinger
Childebert I. – Fränkischer König 511 bis 558
Childebert II. – Fränkischer König 575 bis 596
Childebertus adoptivus – Fränkischer König 661 bis 662
Childebert III. – Fränkischer König 694 bis 711